Civic steht für:

 Civic (Canberra), Stadtteil von Canberra, Australien
 Honda Civic, japanisches Automodell
 CIVIC, humanitäre Organisation Campaign for Innocent Victims in Conflict

Civic ist der Familienname folgender Personen:
 Ivan Civic (* 1979), italienischer Performancekünstler

Civic steht für folgende im NRHP gelisteten Objekte:
 Civic Art Gallery, in San Jose, Kalifornien, ID-Nr. 73000453
 Civic Center, in Bartlesville, Oklahoma, ID-Nr. 89002122
 Civic Center Financial District, in Pasadena, Kalifornien, ID-Nr. 82000967
 Civic Club, in New York, New York, ID-Nr. 82003372
 Civic Institutions Historic District, in New London, Connecticut, ID-Nr. 90000602
 Civic Park Historic District, in Flint, Michigan, ID-Nr. 79001153